Sassetani – abitanti di La Sassa
Sassetani – abitanti di Sassetta (Italia)